Ломогра́фия — жанр фотографии, который ставит своей целью запечатлеть на снимках жизнь во всех её проявлениях такой, какая она есть. Ломографы ищут красоту в огромном количестве заведомо некачественных плёночных кадров, снятых с необычных ракурсов.

Для этой цели изначально использовался выпущенный в 1983 году автоматический компактный фотоаппарат Ленинградского оптико-механического объединения «ЛОМО Компакт-Автомат» («LOMO LC-A»), откуда и произошло название. Поддерживается и развивается Международным ломографическим обществом со штаб-квартирой в Вене.

Ломография подразумевает запечатление момента без оглядки на традиционные критерии качества документальной фотографии, как то: резкость, правдоподобная цветопередача, равномерная плотность кадра. Это следствие как доступности и простоты устройства большинства ломографических аппаратов, так и зачастую малой фотографической грамотности части ломографов. Из-за этого некоторыми фотографами и фотолюбителями понятие ломографии истолковывается неверно как некие размытые низкокачественные любительские фотографии. На выставках ломографические снимки мозаично группируются в ломо-стены, при этом художественную ценность имеет не только каждый отдельный кадр, но и их совокупность, на которых может быть изображено всё, что угодно.

История 
Предпосылкой для зарождения ломографии стал фотоаппарат «ЛОМО Компакт-Автомат» вышедший в массовое производство в 1984 году. Зарождение этого жанра фотографии пришлось на первую половину девяностых: после того, как студенты из Вены Маттиас Фигель и Вольфганг Странзингер привезли в Западную Европу этот фотоаппарат и сделанные им снимки.

1992 год стал одним из самых значимых за всю историю ломографии: были сформированы не только основные принципы, но и формат выставки — «Ломо-стена» — который потом ещё долго использовали для демонстрации фотографий. В этом году также состоялись выпуск «Манифеста ломографии» и первые ломо-выставки в Вене.

В 1997 году в Мадриде проходит первый Всемирный конгресс по ломографии. Он собирает тысячи энтузиастов нового направления и 35 тысяч фотографий.

C 1998 года фотоаппараты для ломографии, в том числе и обновлённые варианты советских фотокамер «ЛОМО Компакт-Автомат» и «Любитель» производятся за рубежом. С 2008 года Ломографическое общество также производит фотоплёнку для ломографии.

Международное ломографическое общество 

Ломографическое общество — это международная организация, ряды которой постоянно пополняются. Она открыла в разных странах около 70 представительств (в том числе и России), которым предоставляется право на использование идеи, а также сами фотоаппараты. И конечно, ломография — это образ жизни и особый взгляд на мир. Австрийцы придумали забавную расшифровку слову «LoMo» — «love and motion» — любовь и движение. Именно это выражение и стало девизом Ломографического общества. Быть ломографом значит быть экспериментатором, быть постоянно внимательным к окружающей тебя действительности, быть любопытным и отважным. Основываясь на этих принципах, по всему миру ломографические представительства помогают всем желающим снимать в стиле lomography!

В представительства общества можно обратиться за помощью или советом, а также узнать последние новости из других стран и от других ломографов, принять участие в конкурсах, тусовках и вечеринках.

ЛОМО Компакт-Автомат 

«ЛОМО Компакт-Автомат» («ЛК-А», «LC-A») — первая советская компактная камера, не нуждающаяся в футляре.

Фотоаппарат оснащён автоматическим электронным затвором-диафрагмой, управляемым электронным экспонометрическим устройством.

Камера отличается прочным корпусом с закрывающимися металлическими шторками светосильным объективом и видоискателем, лёгкостью и компактностью, а также простотой использования.

Другие фотоаппараты для ломографии 

Для ломографии используется не любой аппарат завода ЛОМО, но только вышеупомянутый «ЛОМО Компакт-Автомат», за счёт своего широкоугольного объектива (характерное виньетирование кадра), автоматического экспонометра, который не всегда срабатывает корректно, а также за счёт особым образом выполненного просветления оптики, дающего необычные цвета. Ломографическим Сообществом создан, выпускается и распространяется ряд моделей фотоаппаратов, предназначенных исключительно для ломографии.
 «ActionSampler» — четырёхобъективная фотокамера. Объективы работают по очереди с промежутком в четверть секунды, то есть снимки асинхронно кладутся на одну фотографию. Одним нажатием спусковой кнопки можно получить серию из четырёх мини-кадров по схеме 2×2 на одном стандартном кадре плёнки, что позволяет запечатлеть действие в движении. Выпускается в двух вариантах: с прозрачным корпусом («Actionsampler Transparent») и блестящим хромированным («Actionsampler Chrome»).
 «ActionSampler Flash» — четырёхобъективная фотокамера с четырёхсегментной вспышкой.
 «Colorsplash» — в фотоаппарат интегрирована вспышка со сменными разноцветными Светофильтрами (до 12 цветов) для подсвечивания объекта съёмки и возможность установки длительной выдержки. Выпускается с более продвинутыми вариантами корпусов: прорезиненным («Colorsplash Chakra»), блестящим («Colorsplash Chrome») и чехлом из меха («Colorsplash Ice Bear»)
 «Diana F+» — среднеформатная камера, предшественница фотоаппарата «Holga». Диафрагмы: 8, 11, 16. Выдержки: 1/60 и В. Объективы: 75 мм (штатный), 55 мм (широкоугольный), 110 мм (телеобъектив) и 20 мм (рыбий глаз). Дополнительные аксессуары: задник на 35-мм плёнку (возможны кадры с перфорацией), Instant back.
 «Fisheye Camera» — небольшая камера, оснащённая широкоугольным объективом типа рыбий глаз с углом охвата изображения в 170 градусов. Выпускается в нескольких цветовых вариантах, включая монохромные.
 «Fisheye 2» — усовершенствованная «фишай» камера в алюминиевом корпусе с дополнительным видоискателем. Выпускается в нескольких цветовых вариантах: белом (Fisheye 2 White Edition), чёрном, хромированном и розовом.
 «Frogeye Underwater» — камера для съёмки под водой. Имеет водонепроницаемый корпус и оснащена вспышкой.
 «Holga» — среднеформатная ломо-камера.
 «Горизонт-компакт» — удобный панорамный фотоаппарат, позволяющий делать снимки с углом обзора 120 градусов.
 «Horizon Perfekt» — панорамный фотоаппарат с креплением для штатив и расширенными настройками.
 «Lomolitos Single Use» — одноразовая камера, заряжённая плёнкой на 24 кадра. «Ломолитос» выпускаются в четырёх цветовых вариантах — красный, синий, зелёный, жёлтый.
 «Oktomat» — камера с восемью объективами, срабатывающими по очереди.
 «Pop 9» — фотокамера с девятью мини-объективами и вспышкой, которые снимают одновременно. Цвета корпуса бывают золотой и чёрный («Pop 9 Black Edition»).
 «Supersampler» — четырёхобъективная камера, только с панорамными объективами расположенными в одну линию. Объективы срабатывают по очереди, благодаря чему на фотографии получается ряд из фото-полос. Выпускаются с различными вариантами раскраски корпуса.

См. также 
 Мобилография
 Стеноп (пинхол) — фотоаппарат без объектива
 Кофенол

Примечания

Литература 
 

 E-PHOTO/Цифровое фото, № 1/2, 2003 г. — журнал о цифровой фотографии

Ссылки 
 История ломографии
 Ломографическое сообщество 
 Ломографическое Посольство в России
 Ломографическое Посольство в Прибалтике
 Что такое Ломо
 История создания камеры ЛОМО-Компакт
 Сообществе Lomography в Живом Журнале
 Статья о ломографии в интернет-журнале KARTON

Виды фотографии